Борцовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Борцовское сельское поселение — входит в Тогучинский район Новосибирской области
 Борцовское сельское поселение — входит в Ширинский район Хакасии